|-
| 149601 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149602 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149603 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149604 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149605 - ||  || 18 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149606 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149607 - ||  || 19 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 149608 - ||  || 25 februarie 2004 ||  || 
|-
| 149609 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149610 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149611 - ||  || 29 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149612 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149613 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149614 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149615 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149616 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149617 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149618 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149619 - ||  || 15 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149620 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149621 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149622 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149623 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149624 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149625 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149626 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149627 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149628 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149629 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149630 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149631 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149632 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149633 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149634 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149635 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149636 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149637 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149638 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149639 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149640 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 149641 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149642 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149643 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149644 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149645 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149646 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149647 - ||  || 17 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149648 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149649 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149650 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149651 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149652 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149653 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149654 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149655 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149656 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149657 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149658 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149659 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149660 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149661 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149662 - ||  || 25 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149663 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149664 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149665 - ||  || 25 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149666 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149667 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149668 - ||  || 28 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149669 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149670 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149671 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149672 - ||  || 30 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149673 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149674 - ||  || 11 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149675 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149676 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149677 - ||  || 14 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149678 - ||  || 12 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149679 - ||  || 12 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149680 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149681 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149682 - ||  || 11 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149683 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149684 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149685 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149686 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149687 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149688 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149689 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149690 - ||  || 14 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149691 - || 2004 HN || 18 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 149692 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149693 - ||  || 17 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149694 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149695 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149696 - ||  || 19 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149697 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149698 - ||  || 23 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149699 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149700 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-